

Patronymes

France 
 Nicolas Defer de la Nouere (1740-1794) était un ingénieur hydrographe et économiste français de la fin du .

États-Unis 
 Kaylee DeFer (née Kaylee Vanni), née le  à Tucson dans l'Arizona, est une actrice américaine.

Musique 
 Phil Defer est le huitième album de la série Lucky Luke, créé par Morris, sorti en 1956, et dont le personnage éponyme fut inspiré à l'auteur par l'acteur américain Jack Palance.